Pap János
 Pap János (1795–1861) református lelkész
 Pap János (1918–2002) újságíró, szakíró
 Pap János (1925–1994) MSZMP-titkár, belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes 
 Pap János (1957) politikus, országgyűlési képviselő (Fidesz)
 Pap János (1957) a természettudományok doktora (ELTE, 1986), a fizikai tudományok kandidátusa (MTA, 1999), egyetemi docens 

Papp János
 Papp János (1798–?) görögkatolikus pap
 Papp János (19. sz.) kántortanító, orgonista (egyes források szerint vezetékneve: Pap)
 Papp János (1806–1850) líceumigazgató, református tanár
 Papp János (1808–1843) római katolikus pap
 Papp János (1817 k.–1870) görögkeleti pap, országgyűlési képviselő
 Papp János (1820–1894), Esztergom polgármestere 1881–86 között 
 Papp János (1862–1943) gépészmérnök, MÁV-igazgató, miniszteri tanácsos
 Papp János (1877–1938) jogász,  iparkamarai főtitkár, költő, újságíró
 Papp János (1879–1944) színész, kabaréénekes (egyes források szerint vezetékneve: Pap)
 Papp János (1919–1987) református lelkész, zsinati tanácsos
 Papp János (1919–1979) színész
 Papp János (1934) keramikus
 Papp János (1938) a mezőgazdasági tudomány doktora, egyetemi tanár
 Papp János (1948) színész
 Papp János (1952) restaurátorművész
 Papp János (1957) a földtudományok doktora (PhD), tanár
 Papp János (1958) tanár, népművelő
 Papp János (1959) atléta, maratoni futó
 Papp János (1967) baptista lelkész, egyházelnök

hasonló nevűek
 Pap János Dezső (1843–1917) kegyesrendi kormánysegéd, gimnáziumi tanár
 Pap K. János (1861–1944) elemi iskolai tanító, népszínműíró, színész, költő
 Papp Janó (1970) többszörös Dömötör-díjas jelmeztervező (születési neve Papp János)